Абдул Рахим Айю (; 16 апреля 1988, Тамале, Гана) — ганский футболист, защитник клуба «Европа».

Карьера

Клубная 
Айю начал свою карьеру в юношеских академиях клубов «Адисадель Колледж» и «Нанья». В последнем после академии играл до 2008 года и в январе перешёл в клуб «Илевен Уайз». 17 июня 2009 года заключил пятилетний контракт с египетским клубом «Замалек».

В сборной 
В сборной Ганы играет с 2009 года.

Семья 
Отец — Абеди Пеле, дядя — Кваме Айю, братья — Андре Айю и Джордан Айю.

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Нанья»
Игроки ФК «Секонди Уайз Файтерс»
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Европа» Гибралтар